Safari — первый мини-альбом американской рок-группы The Breeders, выпущенный лейблами 4AD и Elektra в  году. Мини-альбом удостоился сдержанно-одобрительных отзывов музыкальных критиков и вошёл в британский хит-парад.

В 2013 году композиции Safari были включены в делюксовое переиздание альбома The Breeders Last Splash (), приуроченное к двадцатилетию со дня выпуска. Специально ко Дню музыкального магазина в  году лейбл 4AD выпустил эксклюзивное переиздание мини-альбома на виниле тиражом в 2 тысячи пронумерованных копий.

О мини-альбоме 

Safari является единственной записью группы, в создании которой одновременно принимали участие Таня Донелли из Throwing Muses и , сестра-близнец Ким Дил. Ким ввела в состав The Breeders свою родственницу в качестве соло-гитаристки и вокалистки даже несмотря на то, что к тому моменту Келли едва умела играть на гитаре (с другой стороны, Келли ранее практиковалась в игре на басу).

В 1991 году, после завершения работы над Safari, Донелли покинула группу. К тому времени Ким Дил решила остаться в Pixies для записи очередного альбома, а Донелли приняла решение не продолжать сотрудничество с Throwing Muses и сосредоточиться на собственном проекте — Belly.

Safari отчасти является концептуальным мини-альбомом, песни которого посвящены расставанию Ким Дил с мужем.

Мини-альбом состоит из трёх оригинальных композиций, а также кавер-версии песни The Who «».

«Don’t Call Home», «So Sad About Us» и ранняя версия «Do You Love Me Now?» были записаны в Нью-Йорке. Заглавная песня была записана в Лондоне тремя музыкантами — Ким Дил, басисткой The Breeders  и ударником  из групп Spiritualized и Spacemen 3.

В качестве обложки мини-альбома был использован рисунок углём японского художника Синро Отакэ под названием «Найроби VIII» (, 1983).

Видеоклип 

На заглавную песню мини-альбома был снят видеоклип, визуальное оформление которого имитирует антураж музыкального видео «Paranoid» британской хард-рок-группы Black Sabbath. Первоначально Ким Дил планировала использовать в качестве источника вдохновения чёрно-белый ролик The Who, но поскольку этого видео не оказалось на кассете MTV Closet Classics, которая была специально взята напрокат по такому случаю, лидер группы в итоге остановила свой выбор на клипе Black Sabbath.

Приём 

Safari удостоился сдержанно-одобрительных откликов критиков.

Редактор онлайн-сервиса Allmusic Стивен Томас Эрлевайн оценил мини-альбом на 3,5 балла из 5. По словам рецензента, Safari продемонстрировал дальнейший творческий рост и, в частности, наращивание мелодического потенциала The Breeders. Отдельно Эрлевайн выделил композиции «Do You Love Me Now?» и «So Sad About Us», которые, согласно критику, соответствуют уровню наиболее яркого материала из дебютного альбома группы  ().

 в своей статье о The Breeders в The New Rolling Stone Album Guide () присвоил Safari оценку в 3 балла из 5. Обозреватель охарактеризовал мини-альбом как собрание оригинальных песен, имеющих более чёткую структуру по сравнению с предыдущими творениями группы, и «озорного» () прочтения «So Sad About Us» The Who.

Кари Уэтингтон, составляя обзор дискографии The Breeders для апрельского номера журнала Spin за  год, удостоила Safari 3 баллов из 5. Уэтингтон назвала перепевку «So Sad About Us» «шумливой» () и попутно обозначила
пристрастие группы к исполнению кавер-версий композиций классического рока (в случае с Safari это песня The Who, в случае с Pod — «Happiness Is a Warm Gun» The Beatles) в качестве черты, отличающей The Breeders от Pixies: по её мнению, такое преклонение перед классиками рока выглядело бы попросту неуместно в «эскапистской, чудаковатой вселенной» Pixies.

Музыкальный критик Роберт Кристгау присвоил мини-альбому рейтинг A- (по системе Кристгау — «обыкновенная хорошая запись», ). По словам обозревателя, если на Pod The Breeders звучат как художественный проект, то на Safari — как музыкальная группа, которая вполне могла бы называться «Послелюбительские Raincoats» ().

В апреле 1992 года Safari достиг 69-го места в британском хит-параде.

Список композиций

Участники записи

В Нью-Йорке 
 Ким Дил — гитара, вокал
 Таня Донелли — гитара, вокал
  — бас, виолончель, вокал
  — гитара, вокал
 Майк Хант (псевдоним ) — ударные, вокал

В Лондоне 
 Ким Дил — гитара, вокал
 Джозефин Уиггз — бас
  — ударные

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Дебютные мини-альбомы 1992 года
Альбомы The Breeders
Мини-альбомы на английском языке
Мини-альбомы 4AD
Мини-альбомы Elektra Records